Сен-Брес () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Мовзен. Округ коммуны — Кондом.

Код INSEE коммуны — 32366.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 60 км западнее Тулузы, в 21 км к северо-востоку от Оша.

На западе коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 85 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 56 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 42 были экономически активными, 14 — неактивными (показатель активности — 75,0 %, в 1999 году было 73,3 %). Из 42 активных жителей работали 42 человека (19 мужчин и 23 женщины), безработных не было. Среди 14 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер